Margulis ist der Familienname folgender Personen: 

 Alissa Margulis (* 1981), deutsch-russische Violinistin
 Charlie Margulis (1902–1967), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Grigori Alexandrowitsch Margulis (* 1946), russischer Mathematiker
 Jewgeni Margulis (* 1982), russisch-israelischer Eishockeyspieler
 Jura Margulis (* 1968), russischer Pianist und Musikpädagoge
 Lynn Margulis (1938–2011), US-amerikanische Biologin
 Max Margulis (1907–1996), US-amerikanischer Musiker, Schriftsteller, Musiklehrer, Voice Coach, Plattenproduzent, Texter, Fotograf und linker Aktivist
 Mike Margulis (1950–2018), US-amerikanischer Fußballspieler
 Vitaly Margulis (1928–2011), sowjetischer Pianist und Musikpädagoge, Vater von Jura Margulis

Siehe auch: 
 Lemma von Margulis
 Margulies, Margolis, Margolies